American Motors oder American Motor ist der Name folgender Hersteller von Automobilen:

 American Motor Car Agency, Belgien 1913 bis 1914
 American Motors Corporation, US, Michigan 1954 bis 1987
 American Motors Company, US, Indianapolis 1906 bis 1914
 American Motors Export Company, US, Jacksonville Florida 1920 bis 1922
 Bessemer-American Motors Corporation (vorher American Motors Corporation), US, New Jersey 1917 bis 1924